Категория „Международни“ е нова категория тенис турнири на Женската тенис асоциация, която влиза в сила от WTA Тур 2009. Тя заменя турнирите от III и IV категория.

Броят на турнирите е 33 – 32 от тях са с елиминационна фаза и награден фонд от 220 хиляди щатски долара, а последен в календара на WTA е Шампионският турнир в Бали с награден фонд 600 хиляди щатски долара.

Турнири

Външни препратки 
  Календар на WTA Тур 2010

WTA Тур